Kreuzacker ist Name und Namensbestandteil vieler Gewanne. Davon abgeleitet wurden dann auch Namen von:

Straßen:
 Am Kreuzacker, Siedlungsstraße im namengebenden Ort der Gemeinde Eisenberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Im Kreuzacker, Straße in Weißbach, Gemeinde Pfronten, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Kreuzacker, Abschnittsname der Kreisstraße 15 in Duisburg, Nordrhein-Westfalen
 Kreuzackerquai, Straße in Solothurn, Bezirk Solothurn, Kanton Solothurn

Erhebungen:
 Kreuzacker (Nimberg), 250 m, Erhebung des Nimbergs bei Bottingen, Gemeinde Teningen, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg

Bauwerke:
 Kreuzackerkapelle, Kapellen-Bildstock und Denkmal im heutigen Siedlungsgebiet von Farchant, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Römische Villa Kreuzacker, Bodendenkmal in der Gemeinde Ehrenhausen an der Weinstraße, Bezirk Leibnitz, Steiermark; siehe 
 Villa Kreuzacker (St. Gallen), Kulturgut in der Stadt St. Gallen, Wahlkreis St. Gallen, Kanton St. Gallen; siehe Liste der Kulturgüter in St. Gallen

Siehe auch:

 Kreuzäcker

Flurname